Trigonarthrini é uma tribo de cerambicídeos da subfamília Lepturinae.

Gêneros
 Trigonarthron Boppe, 1912
 Varieras Villiers, 1984

 
Tribos de cerambicídeos